Oriano – nome proprio di persona, variante maschile di Oriana
 Oriano – frazione del comune italiano di San Paolo in Lombardia
 Oriano – frazione del comune italiano di Cassago Brianza in Lombardia
 Pedergnaga Oriano – denominazione fino al 1964 del comune italiano di San Paolo
 Oriano sopra Ticino – frazione del comune italiano di Sesto Calende in Lombardia

Altri progetti